Bolyarovo of Boljarovo (Bulgaars: Болярово) is een kleine plaats in de oblast Jambol. De plaats is niet ver van de Turkse grens verwijderd. Hij ligt zo'n 355 km van de hoofdstad Sofia. In december 2017 telde Bolyarovo 1.095 inwoners.

Ten tijde van het Ottomaanse Rijk heette Bolyarovo Paşaköy.

Gemeente Boljarovo 
De gemeente Boljarovo bestaat uit 20 nederzettingen: het stadje Boljarovo en negentien nabijgelegen dorpen. 

Op 31 december 2017 telt de gemeente Boljarovo 3.615 inwoners. Hiervan wonen er 1.095 in het stadje Boljarovo en 2.520 in de nabijgelegen dorpen op het platteland.

Etnische samenstelling 
Volgens de volkstelling van 2011 vormen etnische Bulgaren (80%) de grootste bevolkingsgroep, gevolgd door de Roma (14%). Tevens wonen er 33 etnische Turken (<1%). De rest heeft geen antwoord gegeven.

Jambol (oblast)
Gemeente in Bulgarije